Teódoto de Bizâncio — teólogo do 
 Teódoto de Ancira — teólogo e bispo de Ancira do 
 Teódoto de Antioquia — bispo de Antioquia do 
 Teódoto Colocíntio — conde e prefeito urbano do 
 Teódoto (prefeito pretoriano) — prefeito pretoriano do 
 Teódoto I de Constantinopla — patriarca de Constantinopla do 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história